Il singolare del torneo di tennis Costa Rica Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Kohlmann che ha battuto in finale John van Lottum 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (primo turno)
 Cecil Mamiit (quarti di finale)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Vince Spadea (quarti di finale)

 Hugo Armando (primo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)
 Julian Knowle (secondo turno)
 Luis Horna (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Costa Rica Challenger 2001